Magner ist der Familienname folgender Personen:

 Stubby Magner (1888–1956), US-amerikanischer Baseballspieler
 Thomas F. Magner (1860–1945), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Tyler Magner (* 1991),  US-amerikanischer Radrennfahrer